Чарло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чарло, Джермалл (род. 1990) — американский боксёр-профессионал. 
 Чарло, Джермелл (род. 1990) — американский боксёр-профессионал.